

Sigle 
 Grand Army of the Republic – confraternita dei veterani dell'Esercito dell'Unione 
 Grupo de Acción Rápida – corpo speciale argentino
 Gruppo archeologico romano
 Gruppi Armati Rivoluzionari – formazione di estrema destra attiva negli anni di piombo
 Gruppo Adolescenti Ribelli (GAR Italia)

Alfabeti
 Gar – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 GAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garaina (Papua Nuova Guinea)
 gar – codice ISO 639-3 della lingua galeya

Religione 
 Gar – nel buddhismo tibetano, un centro a cui i seguaci degli insegnamenti Dzog-chen fanno riferimento